|}

Weblinks

Einzelnachweise 

 Poppelsdorf
Poppelsdorf
Bonn, Poppelsdorf